Chorab ist ein polnischer Ortsname:
 Chorab (Iłowo-Osada) (auch: Chorap), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945: Chorapp, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Chorab (Łysomice), Ort im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chorab (Wąpielsk), Ort im Powiat Rypiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern